Zakrslost může být:
 Nanismus – porucha růstu živočichů
 Žlutá zakrslost ječmene
 Sterilní zakrslost ovsa

Či může souviset s:
 Viroidem
 Cirkovirovými infekcemi ptáků
 Virovou proventrikulitidou brojlerů
 Sukcesí příznaků